Шебашев — фамилия:
 Шебашев, Виктор Евгеньевич (1954—2020) — ректор Поволжского государственного технологического университета (2017—2019)
 Шебашев, Николай Михайлович (?—1882) — Георгиевский кавалер; полковник; № 9067; 26 ноября 1853.
 Шебашев, Тимофей Никифорович — Георгиевский кавалер; майор; в должности командира 1-й половины лабораторной роты № 2 Корпуса морской артиллерии; № 9440; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»

См. также 
 Шебашов

Примечания